Баллина:

 Баллина — деревня в Ирландии, находится в графстве Каван (провинция Ольстер).
 Баллина — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Северный Типперэри (провинция Манстер).
 Баллина — (малый) город в Ирландии, находится в графстве Мейо (провинция Коннахт).
 Баллина — конечная станция на железнодорожной ветке, обеспечивающая транспортной связью одноимённый город в графстве Мейо